Борла — река в России, левый приток Усы. Протекает в Ульяновской области около границы с Самарской областью. Устье реки находится в 61 км по левому берегу реки Уса. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Куйбышевское водохранилище, речной подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Примечания 
 

Притоки Усы (притока Волги)
Реки Кузоватовского района
Реки Тереньгульского района